Chicora ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chicora (Michigan)
 Chicora (Mississippi)
 Chicora (Pennsylvania)
 Chicora (South Carolina)

Siehe auch:
 Schikora
 Schikorra